Hohlbein puede referirse a:

 Aaron Hohlbein (* 1985, Middleton), un futbolista estadounidense.
 Wolfgang Hohlbein (* 1953, Weimar), un escritor alemán de ciencia ficción, fantasía y terror.